Sjaplak (makedonska: Šaplak, Шаплак) är ett periodiskt vattendrag i Nordmakedonien.   Det ligger i kommunen Opsjtina Karbinci, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje.

Trakten runt Sjaplak består till största delen av jordbruksmark. Runt Sjaplak är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Karbinci (kommun)